Die Abkürzung NCIS steht für:

 Namibia Central Intelligence Service, namibischer Nachrichtendienst
 National Coalition of Independent Scholars, Hauptvertretung Privatgelehrter, San Antonio
 National Criminal Intelligence Service, Vorgänger der Serious Organised Crime Agency, Großbritannien
 Naval Criminal Investigative Service, Strafverfolgungsbehörde der US Navy
 NCIS, Originaltitel von Navy CIS, US-amerikanische Fernsehserie 
 NCIS: Los Angeles, Originaltitel von Navy CIS: L.A., US-amerikanische Fernsehserie 
 NCIS: New Orleans, Originaltitel von Navy CIS: New Orleans, US-amerikanische Fernsehserie 
 NCIS: Hawaiʻi, Originaltitel von Navy CIS: Hawaiʻi, US-amerikanische Fernsehserie 

NCIS